Frederick Thellusson ist der Name folgender Personen:

* Frederick Thellusson, 4. Baron Rendlesham (1798–1852), britischer Adliger und Politiker
 Frederick Thellusson, 5. Baron Rendlesham (1840–1911), britischer Adliger und Politiker
 Frederick Thellusson, 6. Baron Rendlesham (1868–1938)